Kim Jin-kyu peut être :
 Kim Jin-kyu (1985-), footballeur sud-coréen évoluant au poste de défenseur ;
 Kim Jin-kyu (1997-), footballeur sud-coréen évoluant au poste de milieu de terrain ;
 Kim Jin-kyu, acteur, producteur et réalisateur sud-coréen.